Saint-Vaast (België), een dorp in de Belgische gemeente La Louvière

Saint-Vaast-Dieppedalle, Seine-Maritime
Saint-Vaast-d'Équiqueville, Seine-Maritime
Saint-Vaast-de-Longmont, Oise
Saint-Vaast-du-Val, Seine-Maritime
Saint-Vaast-en-Auge, Calvados
Saint-Vaast-en-Cambrésis, Nord
Saint-Vaast-en-Chaussée, Somme
Saint-Vaast-la-Hougue, Manche
Saint-Vaast-lès-Mello, Oise
Saint-Vaast-sur-Seulles, Calvados
Biache-Saint-Vaast, Pas-de-Calais
Saint-Waast, Noorderdepartement
Ook:
Saint-Vaast (Aubin-Saint-Vaast), kern in de gemeente Aubin-Saint-Vaast, Pas-de-Calais

Zie ook
Vedastus of Sint Vaast